Veiga ist der Familienname folgender Personen:

 Aguinaldo Policarpo Mendes da Veiga (* 1989), angolanischer Fußballspieler
 Ânderson Lima Veiga (* 1973), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Veiga (* 1949), ehemaliger Premierminister von Kap Verde
 David Veiga (* 1991), luxemburgischer Fußballspieler 
 Eric Veiga (* 1997), luxemburgischer Fußballspieler
 Evelise Veiga (* 1996), portugiesische Weit- und Dreispringerin
 Fortunato da Veiga Coutinho (1920–1967), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Belgaum
 Francisco António da Veiga Beirão (1841–1916), portugiesischer Politiker
 Gabri Veiga (* 2002), spanischer Fußballspieler
 Jennifer Veiga (* 1962), US-amerikanische Politikerin
 João Vicente Soares da Veiga (* 1769), Gouverneur von Portugiesisch-Timor (1803–1807)
 Marcelo da Veiga (* 1960), brasilianischer Germanist
 Paulo Américo Veiga Wolowsky (* 1946), brasilianischer Diplomat
 Raphael Veiga (* 1995), brasilianischer Fußballspieler 
 Renato Veiga (* 2003), portugiesischer Fußballspieler
 Steven da Veiga (* 1995), französischer Fußballspieler 

Veiga ist der Name folgender Ortschaften:
 Veiga (Chantada), Parroquia in Galicien, Spanien

Siehe auch:
 Vega